Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Больє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом